Duszniki (gemeente)
 Duszniki (Groot-Polen)
 Duszniki (Łódź)

Zie ook:
 Duszniki Zdrój